

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Czułów – część miasta Tychy
 Czułów – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki

Zobacz też 
 Czułówek